Pieter van den Bosch – pittore olandese (n. 1604 o 1628)
 Pieter van den Bosch – pittore olandese (n. 1613/1614)
 Pieter van den Bosch – predicatore e teologo olandese
 Pieter Van den Bosch – calciatore belga